Devolver Digital — американский издатель компьютерных игр и кинодистрибьютор. Компания была основана в 2009 году в Остине, штат Техас. Её основателями являются Майк Уилсон, Гарри Миллер и Рик Сталтс, ранее основавшие издательство Gathering of Developers и Gamecock Media Group. Деятельность компании сфокусирована на рынке цифровой дистрибуции и поддержке независимых разработчиков за счёт рекламного продвижения и финансовой поддержки их игр.

Первой изданной игрой компании стала Serious Sam HD: The First Encounter от студии Croteam, с которой команда издательства сотрудничала ранее, во времена Gathering of Developers. Выпустив впоследствии Serious Sam HD: The Second Encounter и несколько других игр серии, Devolver Digital сместили фокус на поддержку, продвижение и выпуск игр от небольших инди-разработчиков. Одной из первых таких сторонних игр стала Hotline Miami от студии Dennaton Games, которую ждал коммерческий успех и всеобщее признание критиков.

После выпуска Hotline Miami, Devolver Digital открыли второй офис в Лондоне, который возглавили Грэм Стразерс и Эндрю Парсонс. Лондонское подразделение было создано для более лёгкой и удобной связи с европейскими разработчиками и отслеживанием тенденций европейского рынка.

В 2013 году Devolver Digital открыли подразделение кинодистрибуции, Devolver Digital Films, нацеленное на поддержку независимых режиссёров.

История создания 
Devolver Digital была основана 25 июня 2009 года в Остине, штат Техас. Основателями являются Майк Уилсон, Гарри Миллер и Рик Сталтс. Ранее эта команда уже имела опыт создания двух издательских компаний — Gathering of Developers, просуществовавшей с 1998 по 2004 год, и Gamecock Media Group — с 2007 по 2008 год. Незадолго до основания Devolver Digital, Gamecock выкупили права на распространение серии Serious Sam, ранее находившиеся в руках Gathering of Developers, выкупленной и распущенной Take-Two Interactive. Команда подписала контракт с Croteam на выпуск Serious Sam HD: The First Encounter, HD-ремейка одноимённой игры 2001 года, и объявила о создании Devolver Digital.

Переход к изданию инди-игр 
Незадолго до релиза Serious Sam 3: BFE, Devolver Digital и Croteam решили поэкспериментировать с идеей смещения фокуса на издание игр от небольших независимых разработчиков. Используя в качестве тестовой площадки франшизу Serious Sam, Devolver Digital подписали контракт со студиями Mommy’s Best Games, Vlambeer и Be-Rad Entertainment на создание и издание небольших и непохожих друг на друга игр во вселенной игры, коими стали Serious Sam Double D и Serious Sam: The Random Encounter и Serious Sam: Kamikaze Attack! соответственно. С тех пор Devolver Digital продолжили эксперименты с различными типами игр и достигли своего первого успеха на этом поприще, поддержав и выпустив игру Hotline Miami от Dennaton Games. Проект ждал коммерческий успех и многочисленные положительные отзывы от критиков. Hotline Miami неоднократно появлялась в списках лучших игр 2012 года, продалась тиражом около 1 700 000 копий и была портирована на macOS, Linux, PlayStation 3 и PlayStation Vita на новом движке. С тех пор известность Devolver Digital пошла в гору, и компания подписала контракты о сотрудничестве с более чем двадцатью различными инди-разработчиками. Издатель также пошёл на встречу геймерам и летсплеерам, разрешив монетизировать видео об играх, издаваемых компанией, и даже посвятив этому отдельный веб-сайт.

Издание фильмов 
На кинофестивале SXSW 2013 года Devolver Digital объявили об открытии собственного подразделения кинодистрибуции под названием Devolver Films, LLC (действующее под торговой маркой Devolver Digital Films), во главе которого встали Майк Уилсон и Энди Грейс, ранее уже имевшие большой опыт работы в данной индустрии. Отмечая недостаток поддержки независимых кинодеятелей на рынке дистрибуции и их финансовой поддержки, Devolver Digital Films нацелились «открыть то самое второе или третье дыхание, чтобы помочь фильму получить свою аудиторию и довести его до финишной прямой». Компания решительно заявила о том, что планирует применить такой же креативный подход к независимым режиссёрам и их проектам, как и при издании игр.

Вымышленный финансовый директор 
Форк Паркер, якобы финансовый директор Devolver Digital — вымышленный персонаж, впервые появившийся в рекламном видеоролике Serious Sam HD: The First Encounter 18 августа 2009 года, где данный образ привлек внимание многочисленных фанатов. Из-за возросшей популярности персонажа, компания решила превратить его в рекламную фигуру, часто появляющуюся в пресс-релизах и титрах издаваемых Devolver Digital игр. Для финансового директора был создан отдельный аккаунт в Twitter, где персонаж занимается продвижением игр компании и даёт сатирическую критическую оценку современным трендам и новостям. В своих твитах и публичных заявлениях Форк Паркер разыгрывает роль эксцентричного и жаждущего денег пожилого человека, известного своими яркими высказываниями и ироничными замечаниями. Так, к примеру, во время рекламной кампании Serious Sam 3: BFE Паркер заявил, что если игра продастся достаточным тиражом, он наконец сможет подарить своей жене новую грудь.

Несмотря на свою вымышленную природу, Форк Паркер официально числится в штате Devolver Digital в качестве финансового директора и часто демонстрируется в роли эдакого алчного бизнесмена, появляясь в виде пасхальных яиц в различных играх.

Выпущенные игры

Приобретенные лицензии

Примечания

Ссылки 

Компании по алфавиту
Компании, основанные в 2009 году
Производители компьютерных игр США
Издатели компьютерных игр
Devolver Digital
Появились в 2009 году в США